Canchy kan syfta på:
 Canchy, Calvados
 Canchy, Somme